У́лица Берза́рина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Берзарина — улица в Москве.

Украина 
 Улица Берзарина — улица в Донецке.